«Лимонов, баллада об Эдичке» () — художественный англоязычный фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова, о начале работы над которым стало известно в мае 2022 года. Фильм рассказывает об Эдуарде Лимонове, главную роль в нём играет Бен Уишоу. Премьера картины намечена на весну 2023 года.

Сюжет 
Литературной основой сценария фильма стал роман Эмманюэля Каррера «Лимонов», который рассказывает о жизни русского писателя Эдуарда Лимонова.

В ролях 
 Бен Уишоу — Эдуард Лимонов
 Виктория Мирошниченко — Елена Щапова

Производство 
Первые данные о проекте появились в мае 2022 года. На тот момент Серебренников отснял примерно половину материала: это эпизоды, связанные с ранней жизнью героя и с поздним этапом его биографии (до 2004 года). Съёмки проходили в России. Летом 2022 года режиссёр планировал отснять всё остальное в Латвии, Риге; по его словам, для завершения производства нужны были шесть недель. Сценарий написали сам Серебренников, Павел Павликовский и Бен Хопкинс. Бюджет картины составил 10,5 миллионов долларов, так что «Лимонов» стал самым дорогим фильмом Серебренникова.

Первые кадры картины были показаны на Каннском кинофестивале в мае 2022 года. Премьера должна произойти весной 2023 года.

Примечания 

Фильмы Кирилла Серебренникова
Эдуард Лимонов